Nádor Jenő (1888–1955) magyar színész
Nádor Jenő (1889–1975) pedagógus, igazgató és könyvtáros
Nádor Jenő (1892–1970) újságíró